Sirius steht für:

 Sirius („Hundsstern“), ein Doppelsternsystem
 Sirius (Mythologie), der Hund des Jägers Orion
 Sirius (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Sirius (Rose), eine Rosensorte
 Sirius (Stadt), eine Stadt in der Region Krasnodar, Russland
 Sirius (Brunnen), eine Brunnenskulptur von Annemie Fontana
 Sirius B (Musik), ein Techno-Musikprojekt
 Sirius (Stockhausen), eine Komposition von Karlheinz Stockhausen
 Sirius (Lied), ein Instrumentalstück der Band The Alan Parsons Project
 Sirius (Synthesizer), ein Musikinstrument der Firma Quasimidi
 IK Sirius, schwedischer Sportverein aus Uppsala
 Sirius Satellite Radio, ein Satellitenradiosystem aus den Vereinigten Staaten
 Sirius Systems Technology, US-amerikanischer Elektronikhersteller
 Sirius I, ein Personalcomputer aus dem Jahr 1982
 Rhein-Flugzeugbau Sirius, die Motorsegelflugzeuge Sirius I und Sirius II
 Sirius SportMedia, eine Agentur des Medienunternehmers Leo Kirch
 Sirius-Werft in Plön
 Sirius Black, eine Romanfigur aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Sirius Black
 Sirius (Comiczeichner), belgischer Comiczeichner (1911–1997)
 Sirius-Schlittenpatrouille, eine Hundeschlitten-Einheit des dänischen Militärs
 Sirius. Zeitschrift für populäre Astronomie.
 Sirius. Zeitschrift für Strategische Analysen
 Planetarium Sirius, Schweiz
geographische Objekte:
 Sirius-Inseln, Inselkette der Inselgruppe Øygarden vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Sirius-Kliffs, Kliffs im Palmerland, Antarktika
 Sirius Knoll, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Mount Sirius, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

akademische Beinamen:
 Sirius I. (1669): Heinrich Vollgnad (1634–1684), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Sirius II. (1682): Carl Oehmb (1653–1706), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Sirius III. (1790): Gerhard van der Weyde (um 1790), niederländischer Gelehrter und Mitglied der Leopoldina

Fernsehsatelliten:
 SES Sirius, schwedischer Satellitenbetreiber
 Sirius 2, siehe Astra 5A
 Sirius 3
 Sirius 4, siehe Astra 4A

Schiffe:
 Blue Sirius, estnisches Segelschiff
 Sirius (Schiff, 1837), Dampfschiff, das ausschließlich unter Maschinenkraft den Atlantik überquerte
 Sirius (Schiff, 1868), Dampfschiff mit Hilfsbesegelung der Reederei Robert Kleyenstüber
 Sirius (Schiff, 1950), früheres Lotsenfahrzeug, das ab 1981 für Greenpeace fuhr
 HMAS Sirius, Tanker der Royal Australian Navy
 HMS Sirius (mehrere britische und schwedische Schiffe)
 SM-Boot Sirius (M1055), ein Minensuchboot der Schütze-Klasse (1958)
 USNS Sirius, ein Versorgungsschiff der United States Navy, 2005 außer Dienst gestellt

Siehe auch: